Dobrače est un toponyme qui peut désigner :
Dobrače, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
Dobrače, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Arilje, district de Zlatibor.